Dardenac francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció 

Polgármesterek:
2008–2014 Ludovic Bastie
2014–2020 Odile Lumino

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
INSEE
Prefektúrák
annuaire-mairie.fr

Gironde megye települései